Giorgio Des Geneys – ammiraglio e generale italiano
Des Geneys – fregata della Regia Marina
Des Geneys – sommergibile della Regia Marina